Przygody Adasia i Tosi (ang. The Adventures of Abney & Teal, 2011-2012) – brytyjski serial animowany stworzony przez Joela Stewarta. Wyprodukowany przez Ragdoll Productions.

Światowa premiera serialu miała miejsce 26 września 2011 roku na antenie CBeebies. W Polsce premiera serialu odbyła się 24 listopada 2012 roku na kanale MiniMini+.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach Adasia i Tosi, którzy każdego dnia wraz ze swoimi przyjaciółmi przeżywają przygody i dokonują niezwykłych odkryć na temat otaczającego świata.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie MiniMini+ – START INTERNATIONAL POLSKA
Wystąpili:
 Waldemar Barwiński – Adaś
 Magdalena Krylik – Tosia
 Grzegorz Kwiecień – Narrator

Piosenkę tytułową śpiewała: Joanna Węgrzynowska

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2012